Скоп'євський регіон () — один з восьми статистичних регіонів Північної Македонії. Назва походить від міста Скоп'є.

Общини

Примітки
 Republic of Macedonia, State Statistical Office:
 Mapping the Socio-economic Disparities between the Republic of Macedonia's Municipalities (I-IV)
 Census of Population, Households and Dwellings in the Republic of Macedonia 2002  (PDF)

Регіони Північної Македонії